Blessing ist der Familienname folgender Personen:

 Clara Blessing (* 1992), deutsche Oboistin
 Donald Blessing (1905–2000), US-amerikanischer Ruderer
 Dorothee Blessing (* 1967), deutsche Bankmanagerin
 Frédéric Marie Blessing (1886–1962), niederländischer Ordensgeistlicher, Apostolischer Vikar von Bondo
 Georg Blessing (1882–1941), deutscher Zahnmediziner und Hochschullehrer
 Jack Blessing (1951–2017), US-amerikanischer Schauspieler

 Karlheinz Blessing (* 1957), deutscher Manager
 Klaus Blessing (* 1936), deutscher Politiker der SED und Autor
 Mario Blessing (* 1992), deutscher Basketballspieler
 Martin Blessing (* 1963), deutscher Bankmanager
 Rolf Blessing (1929–2004), deutscher Fußballspieler
 Sebastian Küchler-Blessing (* 1987), deutscher Domorganist
 Werner Blessing (1931–1987), deutscher Bankmanager
 Werner K. Blessing (* 1941), deutscher Historiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Blessing (Iowa), im Black Hawk County
 Blessing (Ohio), im Fayette County
 Blessing (Texas), im Matagorda County
 Blessing (Virgin Islands), im St. Croix
 Blessing (Virginia), im Wythe County

Sonstiges:
 E. K. Blessing, deutscher Blasinstrumentenhersteller
 Kurzbezeichnung für Karl Blessing Verlag

Siehe auch:
 Plessing
 Blessig
 Blessin